Vahankivi kan syfta på följande platser:

Finland 

 1.Vahankivi (gränsmärke mellan Raumo och Euraåminne), 
 2.Vahankivi (gränsmärke mellan Janakkala och Tavastehus),